Астрецов — русская фамилия. Известные носители:

 Астрецова, Светлана Константиновна (род. 1990) ― режиссёр, продюсер, поэт.
 Астрецов, Дмитрий Вячеславович (род. 1935) — российский профессор (УПИ).
 Астрецов, Павел Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5428; 6 декабря 1836.
 Астрецов, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4866; 25 декабря 1833.